Gracias a la vida, een lied geschreven door Violeta Parra
 Gracias a la Vida (festival), een outdoorevenement in het Belgische Lommel